

Карабулак — гірська вершина у системі Великий Кавказ

Карабулак — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Карабулак — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Карабулак — село, Аягозький район, Абайська область
 Карабулак — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Карабулак — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Карабулак — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Карабулак — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Карабулак — село, Кегенський район, Алматинська область
 Карабулак — аул, Мартуцький район, Актюбинська область
 Карабулак — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Карабулак — село, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область
 Карабулак — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Карабулак — село, Талгарський район, Алматинська область
 Карабулак — село, Урджарський район, Абайська область

Карабулак — місто в Республіці Інгушетії